Химера — вогнедишна потвора з давньогрецького епосу. Її ім'я використовується у сенсі «дивне», «несправжнє», «збірне» дещо.
 623 Химера — астероїд
 Химера (гаргулья) — фантастичні тварини в архітектурному оздобленні будинків, див. наприклад Будинок з химерами.
 Химера — рід риб родини Химерових
 Химера європейська — риба родини химерові
 Химера — організм, утворений з генетично різнорідних тканин
 Химера — організм, що ніколи не існував, але був хибно реконструйований на основі викопних решток організмів різних родів (видів)
 Химера — поняття з теоретичних поглядів Лева Гумільова

Кінематограф, музика 
 «Химера» — фантастичний трилер
 «Химера» — російський рок-гурт
 «Chimaira» — американський метал-гурт з Клівленда, Огайо. Назва гурту взята з грецького написання слова «химера» (Χίμαιρα)
 «Chimaira» — третій студійний альбом американської групи Chimaira, який був випущений 9 серпня 2005 року

Див. також 
 Будинок із химерами — цегляна споруда з прикрасами на міфологічні та мисливські сюжети, архітектурна споруда раннього декоративного стилю модерн міста Києва
 Химера з Ареццо — етрусська скульптура
 Химерові — родина морських риб ряду химеропдібних
 Химерні білки — білки, які утворені при злитті двох або більше різних генів